Султан-Махмуд-хан:

 Султан-Махмуд-хан I (1464—1508) — хан Моголистана (1487—1508).
 Султан-Махмуд-хан II — хан государства Мамлакат-и Моголийе (1632—1635 гг.).